Línea C-4 o línea C4 puede hacer referencia a:

 La línea C-4 de Cercanías Madrid;
 La línea C-4 de Cercanías Sevilla;
 La línea C-4 de Cercanías Valencia;
 La desaparecida línea C-4 de Cercanías Bilbao;
 La línea C4 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 La línea C4 de buses de Montevideo, Uruguay.